

Язево — село, гміна Штабін, Августівський повіт, Підляське воєводство

Язево — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Язево — присілок, Можайський міський округ, Московська область